Bati oder Batı  ist der Familienname von:

 Emre Batı (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Luca Bati (* um 1546–1608), italienischer Komponist
 Marc Bati (* 1960), französischer Comiczeichner

Bati steht für:

 Bati (Sprache, Indonesien), Sprache in Indonesien
 Bati (Sprache, Kamerun), Sprache in Kamerun
 Bati (Bezirk), Bezirk in der Provinz Takeo, Kambodscha
 Tonle Bati, Fluss in der Provinz Takeo, Kambodscha
 Boeung Tonle Bati, See in der Provinz Takeo, Kambodscha

Siehe auch:
 Batti
 Baty
 Bathy